Kawin Thamsatchanan (født 26. januar 1990) er en thailandsk fodboldspiller.

Landsholdskarriere
Han har tidligere spillet for Thailands landshold. Han har spillet 62 landskampe for Thailand.

Thailands fodboldlandshold

|-
|2008||1||0
|-
|2009||0||0
|-
|2010||7||0
|-
|2011||3||0
|-
|2012||9||0
|-
|2013||1||0
|-
|2014||9||0
|-
|2015||5||0
|-
|2016||15||0
|-
|2017||6||0
|-
|2018||3||0
|-
|2019||3||0
|-
!Total||62||0
|}

Referencer

Eksterne henvisninger

Fodboldspillere fra Thailand